-{I}-/Б Разред Београдског подсавеза у сезони 1955/1956. бројао је 12 клубова. Виши степен такмичења је Подсавезна лига Београда, а нижа -{II}- Разред Београдског подсавеза.	
	
Захваљујући својим пласманима на крају сезоне 1955/1956. следећи клубови су променили ранг:	
 Београд из Београда се као првопласирани тим и Булбудерац као другопласирани -{I}-/Б Разреда Београдског подсавеза прешли у Подсавезну лигу Београда.	
 Медицинар из Београда, Витез из Земуна и Пупин из Београда као најлошије пласирани тимови -{I}-/Б Разреда Београдске подсавеза такмичење настављају у -{II}- Разреду Београдског подсавеза.

Клубови и дресови 

{| class="wikitable" style="text-align:left;"   	
| bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;" | 1. Медицинар, Београд 	
Западни Врачар  	
	

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|  2. Витез, Земун	
	
	

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|  3. Пупин, Београд 	
Душановац 	
	
	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|  4. Текстилац, Земун	
	
	
	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|  5. Техничар, Београд 	
Палилула
 
	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;" | 6. Вождовачки, Београд	
Вождовац 	
	
	
|-	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|  7. Пролетер, Београд 	
Чукарица 	

	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|  8. Палилулац, Београд 	
Палилула 

	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|  9. Херој, Београд 	
Западни Врачар	

	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|  10. Булбудерац, Београд 	
Стари Ђерам 	
	
	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|  11. Спарта, Земун	

	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"| 12. Београд, Београд	
Карабурма

|}

Резултати по колима 	
{| table width=100% 	
|-	
| width=11% valign="top" |	
	
	
| width=11% valign="top" |	
	
	
| width=11% valign="top" |	
	
	
| width=11% valign="top" |	
	
	
|}

Резултати и статистика 	

| valign="top"|
{| class="wikitable" style="text-align:left"
|- style="background: #dcdbd6;"  
| Легенда || Боја
|- 
| Победа домаћина || style="background: #C0FFC0;" | 
|-
| Нерешено        || style="background: #FFFACD;" |  
|-
| Пораз домаћина  ||  style="background: #FFE4E1;" |  
|}
|}
	
|}

Коначна табела

Референце

Спољашње везе 
 Фудбалски савез Београда - званични сајт
 Списак фудбалских клубова у Србији
Фудбалске лиге у Србији
Фудбал у Београду
Фудбал у 1955.
Фудбал у 1956.

Врати се на врх